

Patronyme 
Chadrine (masculin ; ) ou Chadrina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Chadrine (1988-2014), footballeur ouzbek d'origine russo-coréenne
 Elena Chadrina (1982-), haltérophile russe
 Tatiana Chadrina (1974-), joueuse d'échecs russe
 Vladimir Chadrine (1948-2021), joueur professionnel russe de hockey sur glace

 Shadrin
 Oleksiy Shadrin (1993-), violoncelliste  ukrainien. 

Patronyme russe